Rommen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rommen, Västergötland, sjö i Skara kommun, 
Rommen, Värmland, sjö i Arvika kommun och Grums kommun,  (2,88 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn